Troendlé, ou Troendle, est un patronyme français d'origine alsacienne, porté notamment par :

 Catherine Troendlé, née en 1961, femme politique française ;
 Sébastien Troendlé, né en 1977, musicien français.